Przedsiębiorstwa mediowe:
 Warner (Warner Bros. Entertainment) – amerykańska wytwórnia filmowa 
 Warner (Warner Music Group) – wytwórnia płytowa

Miejscowości w USA:
 Warner – miejscowość w stanie New Hampshire, w hrabstwie Merrimack
 Warner – jednostka osadnicza w stanie New Hampshire, w hrabstwie Merrimack
 Warner – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Muskogee
 Warner – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Brown
 Warner – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Clark
Gminy w USA:
 Warner (ang. Warner Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Antrim
 Warner (ang. Warner Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Merrimack
 Warner (ang. Warner Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Brown
 Warner (ang. Warner Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Clark